Стуй — фамилия. Известные носители:

 Стуй, Бартломей (род. 1996) — польский легкоатлет, метатель диска.
 Стуй, Кристина Петровна (род. 1988) — украинская легкоатлетка, спринтер.